Guns Don’t Kill People… Lazers Do — первый студийный альбом американского диджея и продюсера Major Lazer (в то время выступавшего вместе с британским звукоинженером Switch), выпущенный 16 июня 2009 года на лейбле Downtown Records.

История 
Издание Rhapsody назвало дебютный диск Major Lazer 10-м лучшим альбомом всего 2009 года.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы, спродюсированные Дипло
Альбомы Major Lazer